Dette er en liste over antal spillede landskampe for de mandlige, danske håndboldspillere, som har spillet eller spiller for Danmarks håndboldlandshold. Alle spillere med 100 landskampe eller flere er med på listen. En oversigt over samtlige danske landsholdsspillere kan findes i Dansk Håndbold Forbunds (DHF) landsholdsdatabase.

Spillere som er aktive i dag er markeret med fed skrift. Sidst opdateret den 30. januar 2023.

 ^ https://www.dhf.dk/landshold/statistik/

Danmarks håndboldlandshold (herrer)
